A tallium-hidroxid az alábbi két vegyületet jelentheti:
 tallium(I)-hidroxid
 tallium(III)-hidroxid